Le championnat d'Europe de basket-ball 1955 s'est disputé à Budapest en Hongrie du 7 au 19 juin 1955.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 18 équipes sont réparties dans deux groupes (A, B, C et D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour Final

Tour de classement (places de 9 à 18 )

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Places de 17 à 18

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 1 à 8

Classement final

Liens externes 
   FIBA Europe

1955
Basket-ball
Basket-ball 1955
Europe 1955
Europe
1955 en Hongrie
Sport en juin 1955